Hunter River ist der Name folgender

Flüsse:
 Hunter River (Neuseeland), Fluss in Neuseeland
 Hunter River (Tasmansee), Fluss in New South Wales, Australien
 Hunter River (Western Australia), Fluss in Western Australia, Australien

Orte:
 Hunter River (Kanada), Ort in Kanada